Agustín Rubio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Agustín Rubio, Solosuchiapa, Chiapas, 
 Agustín Rubio, Huitiupán, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar